

Geografia

Francia 
 Boncourt – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Boncourt – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Boncourt – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Boncourt – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Boncourt – ex comune ora frazione di Fléchin, comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Boncourt-le-Bois – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Boncourt-sur-Meuse – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)

Svizzera 
 Boncourt – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)